Schlotke oder Schlötke ist der Name von

 Charlotte Schlötke (1904–2002), deutsche Romanistin
 Ferdinand Schlotke (Carl Ferdinand Cornelius Schlotke; 1835–1901), deutscher Drucker, Buchdrucker, Unternehmer und Herausgeber 
 Götz Schlötke (1965–2001), deutscher Fotograf
 Otto Schlotke (Otto Christian Schlotke; 1869–1927), deutscher Dichter, Schriftsteller, und Redakteur